Belz (França) — comuna francesa da Bretanha
Belz (Ucrânia) — cidade do oblast de Lviv
Bălți — cidade da Moldávia, chamada Belz em alemão
Voivodia de Bełz — subdivisão administrativa da Polónia e da República das Duas Nações
Belz (cratera) — de Marte

Desambiguações de topônimos